

Cinema 
The Millionaire – cortometraggio del 1917 diretto da Arvid E. Gillstrom 
The Millionaire – film del 1921 diretto da Jack Conway
The Millionaire – film del 1931 diretto da John G. Adolfi
The Millionaire (Slumdog Millionaire) – film del 2008 diretto da Danny Boyle

Televisione 
The Millionaire – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1955 al 1960.

Musica 
The Millionaire/Catalania – singolo di Pérez Prado del 1959
The Millionaire – singolo dei Dr. Hook & The Medicine Show del 1975
The Millionaire – singolo di Jackie Lomax del 2017

Pagine correlate 
 Millionaire
 The Millionaires